Rocca Estense ist der Name dreier Burgen in der italienischen Emilia-Romagna:
 Rocca Estense, auch Castello delle Rocche in Finale Emilia
 Rocca Estense in Lugo
 Rocca Estense in San Felice sul Panaro